Llista de masies i altres construccions relacionades del nord de la Ribera d'Ebre (municipis d'Ascó, Flix, Garcia, la Palma d'Ebre, la Torre de l'Espanyol, Móra la Nova, Riba-roja d'Ebre i Vinebre) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de masies de la Ribera d'Ebre - sud
 Llista de monuments de la Ribera d'Ebre
 Llista de rellotges de sol de la Ribera d'Ebre

Ribera Ebre Nord
 Llista Nord